Seminole County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Seminole County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001231
 Seminole County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003429